Desa Sagaranten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sagaranten (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 106,88), Jawa Barat, 
 Desa Sagaranten (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 108,64), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar